И́горь Валенти́нович Василиа́дис (род. , Афины, Греция) — российский фотохудожник греческого происхождения.

Биография 
С 2004 по 2006 год работал во Франции и Италии.

Среди заметных работ, мировая рекламная кампания Claude Montana 2005, юбилейный advertorial Dior, несколько кампаний Londa и Wella, работа с LVMH по брендам Hennessy и Moet e Chandon, материал для сайта Tiffany 2007, рекламные кампании «Космос золото», advertorials Mercury, и многое другое.

Работал со многими журналами fashion, beauty и jewelry направлений в России и Европе, среди них VOGUE, Elle, Marie Claire, L’Officiel,Wall Paper, AMICA, ZiNC, Flair, Spoon.

На 2009 год снял более 100 обложек fashion и beauty журналов.

Профессиональная деятельность 

Является автором ряда арт проектов, имевших широкое освещение во всем мире и сопровождавшихся персональными выставками.
В частности, совместный проект с режиссером Ким Ки-Дуком (Корея), по мотивам его фильма «Зима, весна, лето, осень и снова зима», на месте съемок фильма , , , .

Выставки:

- When the moment turns into eternity (Moscow 2005 joint with Kim Ki-duk);

- 4F national contest (Moscow 2006);

- Photoloft gallery (Moscow 2007);

- Magic of Silver (London 2008);

- Gape Gallery opening (Prague 2010);

- Moscau-Vienn kulturdialogue (Vienna 2010);

- Yellow Corner gallery (Paris 2010);

- Eternal Values (Moscow, Ritz Carlton 2011));

- In Memory of Port Arthur (International exhibition 2011);

- Blur Gallery (Belgrade 2011);

- Art Album “Silver Magic” presentation by Amazon publishing (New York 2012);

- Cork Gallery (London, Mayfair 2012);

- Participated in numerous photo biennials in Moscow (2003-2012).

Рейтинг 
По рейтингу журнала «Карьера» вошёл в TOP 10 российских фотографов , .

Преимущества 
В арт съемках использует пластины из черненного серебра. Все несовершенства покрытия оригинальны и придают съемке антураж, что в сочетании с образами создает необычное ощущение.

Ведет активную преподавательскую деятельность , 

Снялся в роли фотографа в фильме А. Кончаловского «Глянец»   .

Ссылки 
Персональный сайт фотографа:

Арт-произведения в галерее ART LIMITED:

Арт произведения в галерее Obsession Art:

Арт произведения и информация в галерее FotoLoft:

Родившиеся в Афинах